Бірковський, Бирковський — польське і українське прізвище.

 Фабіан Бірковський, польський письменник, проповідник (народився в 1566).
 Бирковський Сергій Миколайович, Сергі́й Микола́йович Бирко́вський (Бірковський) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.